Typhoons (single) - single van Royal Blood
 Typhoons (cricket) - Iers vrouwen cricketteam
 Typhoons (basketbal) - Nederlandse basketbalvereniging in Midden-Groningen